Skirmish steht für:
 Skirmish, eine taktische Geländesportart, auch Airsoft genannt
 Skirmish (Band), finnische Thrash-Metal-Band